Spojení písmene P a číslice 2 může mít různé významy:

P2
 DVCPRO P2 – formát digitálního videa
 Palembang P2 – Holanďany vybudované letiště jihozápadně od Palembangu
 P2 (film) – americký filmový thriller z roku 2007
 Propaganda Due, též Lóže P2 – italská pseudozednářská ultrapravicová organizace

P-2
 Lockheed P-2 Neptune – námořní hlídkový a protiponorkový letoun
 Pilatus P-2 – švýcarský cvičný letoun